Haselmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Haselmayr (1879–1965), deutscher Politiker (NSDAP)
 Luise Haselmayr (1921–2001), deutsche Politikerin (SPD) 
 Theresia Haselmayr (1808–1878), deutsche Ordensschwester

Siehe auch:
 Haselmayer